Planty bezeichnet geographische Objekte:
 Planty, eine Gemeinde im Département Aube in der Region Grand Est in Frankreich
 Planty (Michałowo), ein Dorf der Gmina Michałowo in der Woiwodschaft Podlachien in Polen
 Planty (Radom), ein Stadtbezirk von Radom in der Woiwodschaft Masowien
 Osiedle Planty, ein Stadtbezirk von Zamość in der Woiwodschaft Lublin
 Planty (Krakau), ein Stadtpark von Krakau in der Woiwodschaft Kleinpolen

Siehe auch:
 Planty 5a, ein Baudenkmal in Radom